La Quête peut faire référence :
 un épisode de la saison 5 de la série Buffy contre les vampires ;
 un roman de Naguib Mahfouz ;
 une chanson, interprétée par Jacques Brel, version francophone de  l'une des chansons les plus connues de la comédie musicale L'Homme de la Mancha.